Korovin (Коровин) es un apellido ruso derivado de la palabra korova (корова, "vaca"). Su forma femenina es Koróvina. Es el apellido de:

 Konstantín Korovin (1961-1939), pintor impresionista ruso;
 Yevgeni Korovin (1891-1963), botánico ruso.

También puede referirse a:
 Isla Korovin, situada en Alaska, Estados Unidos.